Theuville, commune française d'Eure-et-Loir
 Theuville, ancienne commune française d'Eure-et-Loir ayant fusionné dans la précédente
 Theuville, commune française du Val-d'Oise

Voir aussi
Theuville-aux-Maillots, commune française de la Seine-Maritime

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France